Lesky steht für:

Familienname folgender Personen
 Albin Lesky (1896–1981), österreichischer Altphilologe
 Erna Lesky (1911–1986), österreichische Medizinhistorikerin
 Peter Albin Lesky (1926–2008), österreichischer Mathematiker
 Wolfgang Lesky, österreichischer Schauspieler 

Dorf
 Lesky (Dorf), Dorf in der ukrainischen Oblast Tscherkassy